Il toponimo Nyange può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Nyange – settore del Distretto di Musanz
Nyange – settore del Distretto di Ngororero